Фридрих Густав Максимилиан "Макс" Шрек (,  — ) — немецкий актёр, наиболее известный по роли графа Орлока в классическом фильме ужасов «Носферату. Симфония ужаса» Фридриха Вильгельма Мурнау.

Биография

Детство 
Максимилиан Шрек родился в Берлине, в районе Фриденау 6 сентября 1879 года. Шесть лет спустя его отец купил дом в независимой сельской общине Фриденау, тогда входившей в состав района города Тельтов.

Актёрскую подготовку он получил в Берлинском государственном театре, в котором обучался до 1902 года. Его актёрский дебют состоялся на театральной сцене в городе Шпайер, затем в течение двух лет он гастролировал по Германии, выступая в Циттау, Эрфурте, Люцерне, Бремене, Гере и Франкфурте-на-Майне. Вернувшись в Берлин, он вступил в театральную труппу прославленного Макса Рейнхардта. Многие члены этой труппы так же, как и Макс, внесли впоследствии существенный вклад в кинематограф.

С 1915 по 1918 год Шрек принимал участие в Первой мировой войне. В 1919 году он вступил в труппу Мюнхенского камерного театра, на сцене которого выступал в течение последующих трёх лет. Наиболее примечательной его ролью в Мюнхене стал хозяин фрик-шоу Глубб в дебютной пьесе Бертольта Брехта «Барабаны в ночи». В это же время состоялся его дебют в кино. В нескольких фильмах вместе с ним появилась и его жена, Фанни Норманн, брак с которой состоялся в 1910 году.

В 1922 году кинокомпания «Prana Film» пригласила Макса на роль графа Орлока в своём первом фильме «Носферату. Симфония ужаса». Сразу же после выхода фильма на экран компания объявила себя банкротом, чтобы избежать выплат авторских издержек вдове Брэма Стокера Флоренс. Лысый, худощавый, с жилистыми руками и длинными ногтями граф Орлок, образ которого создал Макс, производил неизгладимое ужасающее впечатление на публику.

Спустя два года Шрек снялся ещё в одном фильме режиссёра «Носферату» Фридриха В. Мурнау «Финансы великого герцога», который совершенно не имел успеха у публики. В последующие годы Шрек продолжил свою карьеру в кино, при этом не оставив и работу в камерном театре Мюнхена. 19 февраля 1936 года Шрек играл роль инквизитора в пьесе «Дон Карлос», по окончании которой почувствовал себя плохо и был отправлен врачом в больницу. На следующее утро в возрасте 56 лет Макс Шрек умер от инфаркта.

Макс Шрек в поп-культуре 
 Актёр Уиллем Дефо исполнил роль Макса Шрека в фильме «Тень вампира» в 2000 году. Сюжет фильма основан на том, что Макс Шрек действительно был вампиром и поэтому ему так хорошо удалось изобразить роль графа Орлока.
 В честь актёра назван персонаж, сыгранный Кристофером Уокеном в фильме «Бэтмен возвращается» Тима Бёртона.

Фильмография

Литература

Примечания

Ссылки 

Умершие от инфаркта миокарда
Участники Первой мировой войны (Германия)